Kugelmühle ist eine generische Bezeichnung:

 Kugelmühle, Gerät zur Grob-, Fein- und Feinstzerkleinerung oder Homogenisierung von Mahlgut mittels rollender Kugeln
 Kugelmühle, Mühle zum Schleifen von Steinen in eine kugelige Form, siehe Steinmühle, Untersberger Marmorkugelmühlen

Kugelmühle ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Kugelmühle (Herrieden), Einöde der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kugelmühle (Wilhelmsthal), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Kugelmühle (Windsbach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Gebäude:
 Kugelmühle (Bad Rappenau), Mühle in Bad Rappenau 

Siehe auch:
 Gugelmühle